Hidalgo se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Hugo Hidalgo
 Javier Hidalgo
 Oriane Hidalgo